AWAL – etichetta discografica britannica
 Mahama Awal (1991) – calciatore camerunese
 Mohamed Awal (1988) – calciatore ghanese